Dunwich (Queensland); plaats op North Stradbroke-eiland, in de Australische staat Queensland
Dunwich (Suffolk); plaats in het Engelse graafschap Suffolk